Das Juniorinneneinzel der US Open 2021 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war María Camila Osorio Serrano, die in diesem Jahr in der Damenkonkurrenz antrat.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
2021